Soufrière pode referir-se a:

Geografia
Soufrière - cidade de Santa Lúcia.
Soufrière - Localidade de Dominica

Vulcões
La Soufrière - vulcão de São Vicente e Grenadinas
La Grande Soufrière - vulcão na ilha de Guadalupe
Soufrière Hills - um vulcão na ilha de Montserrat

Cinema
La Soufrière - filme de Werner Herzog

Desambiguação